Lista kierowców Mistrzostw FIA Formuły 2, czyli kierowców, którzy przynajmniej raz wystartowali w Formule 2 od czasu jej reaktywacji w 2017 roku. Lista jest aktualna do rundy na Monzie w 2022 roku.

Lista

Narodowości

Uwagi

Przypisy 

Strony przeglądowe – sport
Formuła 2